Plaats in Indonesië
Pagar Agung (Lahat), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Bermani Ilir), een plaats in het regentschap Kepahiang van de provincie Bengkulu, Sumatra
Pagar Agung (Pagar Gunung), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Semendo Darat Laut), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Pseksu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Rambang), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Agung (Pulau Beringin), een plaats in regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra